Jan Sokol est le nom porté par :

 Jan Sokol, un philosophe et homme politique tchèque (1936-2021).
 Jan Sokol, un coureur cycliste autrichien (né en 1990).